

За́клад 
 За́клад — синонім слова установа. Термін може позначати широке коло понять: освітню, лікувальну, наукову організацію чи підприємство; бюджетну організацію; приміщення, де надаються послуги чи знаходиться якась підпорядкована (чи бюджетна) організація.

Закла́д 
 Те саме, що застава, один із засобів забезпечення зобов'язань;
 Умова між сперечальниками, за якою той, хто програв, повинен виконати що-небудь; парі.
 Заклад — село в Україні, Стрийському районі Львівської області.

Примітки